Parinacota se puede referir a:
 Parinacota (localidad), localidad de Chile.
 Iglesia de Parinacota, iglesia ubicada en la localidad homónima.
 Museo de Parinacota, museo ubicado en localidad citada anteriormente.
 Provincia de Parinacota, provincia de Chile.
 Bofedal de Parinacota, humedal del altiplano andino, origen del río Lauca.
 Laguna Parinacota (Isluga), origen del río Isluga.
 Lagunas de Amuyo, antiguamente llamadas laguna de Parinacota (Risopatrón, Dicc. pág.634)
 Parinacota (volcán), volcán en la frontera entre Chile y Bolivia.
 Laguna Parinacota (Bolivia-Perú), laguna en la frontera entre Bolivia y Perú.

Otros 
 Región de Arica y Parinacota, región política-administrativa de Chile.